У цій статті представлено список футболістів, які виходили на поле принаймні в одному матчі української Прем'єр-ліги (сезон 2018/2019).

Арсенал (Київ) 
Підсумок: 12-те місце

Ворскла (Полтава) 
Підсумок: 7-те місце

Десна (Чернігів) 
Підсумок: 8-ме місце

Динамо (Київ) 
Підсумок: 2-те місце

Зоря (Луганськ) 
Підсумок:5-те місце

Карпати (Львів) 
Підсумок: 10-те місце

Львів 
Підсумок: 6-те місце

Маріуполь 
Підсумок: 4-те місце

Олександрія 
Підсумок: 3-тє місце

Олімпік (Донецьк) 
Підсумок: 9-те місце

Чорноморець (Одеса) 
Підсумок: 11-те місце

Шахтар (Донецьк) 
Підсумок: 1-те місце

Посилання 

Чемпіонат України з футболу (склади команд)